Cattan ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Cattan (1906–1992), israelischer Jurist
 Olivia Cattan (* 1967), französische Journalistin

Siehe auch:
 Catan
 Kattan